Utrecht – miasto w Holandii
 Utrecht – prowincja w Holandii
 Utrecht – miasto w Republice Południowej Afryki
 Republika Utrechtu – historyczne państwo w Afryce